Гэ́ри Сти́венс:
  (род. 1941) — американский политик, 24-й и 30-й президент Сената Аляски.
 Стивенс, Гэри Майкл (род. 1963) — английский футболист.
 Стивенс, Гэри Эндрю (род. 1962) — английский футболист.